Сальное — название населённых пунктов.

Россия 
 Сальное — село в Хомутовском районе Курской области.

Украина 
 Сальное — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Сальное — село в Сновском районе Черниговской области.